Tournoi de Hambourg 2000 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2000), tournoi de tennis féminin
 Masters de Hambourg 2000